Доро́ттья Пала́нча (; ) — венгерская кёрлингистка.

Основных успехов достигла в кёрлинге для смешанных пар (mixed doubles curling): двукратная чемпионка мира.

В «классическом» кёрлинге играет на позиции четвёртого. Скип команды, в том числе и женской сборной Венгрии.

Достижения 
 : золото (, ).
 : золото (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020).
 Чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров (группа Б): бронза (2016).
 Первенство Европы по кёрлингу среди юниоров: серебро (2013, 2014), бронза (2015).
 : золото (2010, 2011, 2014).
 : золото (2016).
 : золото (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2020).
 Кёрлингист года в Венгрии (женщина): 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Отец Доротеи, Золтан Паланча () — тоже кёрлингист, а также тренер по кёрлингу, до настоящего времени играет за команды старших возрастов, а также является тренером дочери и её команд (в том числе и смешанных пар).

Примечания

Ссылки 
 Сборная Венгрии выиграла чемпионат мира среди смешанных пар | curlington.ru
 Чемпионат мира завершен | Пресс-центр | Департамент олимпийского наследия Краснодарского края
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Венгрии
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Венгрии по кёрлингу